La Couture (Pas-de-Calais)
 La Couture (Vendée)
ook:
La Couture-Boussey, Eure 
gemeenten met de naam Couture
gemeenten met de naam Coutures